Yco est une des variantes orthographiques usitées au  pour la ville d'Icó.
 YCO (en majuscule) est un sigle de 3 caractères désignant un club nautique intitulé Yacht Club de l'Odet.

Références 

Sigle de 3 caractères